Tomorrow ():

Альбоми 

 Tomorrow (альбом SR-71), 2002
 Tomorrow (альбом Шона Кінгстона), 2009

Пісні 

 Tomorrow (пісня Gouache), 2009
 Tomorrow (пісня Clawfinger), 1996
 Tomorrow (пісня Kiss), 1980
 Tomorrow (пісня Silverchair), 1994
 Tomorrow (пісня Sixx:A.M.), 2008
 Tomorrow (пісня Strawbs), 1972
 Tomorrow (пісня The Cranberries), 2011
 Tomorrow (пісня Аманди Лір), 1977
 Tomorrow (пісня Джанлуки Беззіни), 2013
 Tomorrow (пісня Морріссі), 1992